Gellershausen ist der Name folgender Orte:

 Gellershausen (Edertal), Ortsteil der Gemeinde Edertal in Hessen
 Gellershausen (Heldburg), Ortsteil der Stadt Heldburg in Thüringen